Zofia Wazówna (ur. 29 października 1547, zm. 17 marca 1611) – szwedzka królewna, od 1568 roku księżna saksońsko-lauenburska jako żona Magnusa II z dynastii askańskiej. Była  córką Gustawa I Wazy i Małgorzaty Leijonhufvud.

Przodkowie

Bibliografia 
 Herman Lindqvist: Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner och döttrar (Historia Szwecji. Gustaw Waza oraz jego synowie i córki)
 Karin Tegenborg Falkdalen (2010). Vasadöttrarna (The Vasa Daughters). Falun: Historiska Media.  (Wazówny)

Wazowie
Urodzeni w 1547
Zmarli w 1611